Astronomia 
 (556) Phyllis – planetoida
 Geografia 
 Phyllis – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Botanika 
 Phyllis – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych Rubiaceae
 Transport 
 - nowozelandzki okręt, wcześniej kuter wielorybniczy Star III i trawler Phyllis
 Imię 
Angielska forma imienia z mitologii greckiej Fyllis.
 Phyllis Diller – amerykańska aktorka
 Phyllis Dillon – jamajska wokalistka
 Phyllis King – brytyjska tenisistka